Сан Франсиско Јосокута има више значења:

 Сан Франсиско Јосокута (Ероика Сиудад де Уахуапан де Леон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Франсиско Јосокута (Сан Маркос Артеага), насеље у савезној држави Оахака у Мексику